Governo Schröder può riferirsi a due governi della Repubblica Federale Tedesca guidati da Gerhard Schröder:
Governo Schröder I, in carica dal 27 ottobre 1998  al 17 ottobre 2002;
Governo Schröder II, in carica dal 22  ottobre 2002  al 18 ottobre 2005.